Dvouhra juniorek Australian Open 2020 probíhala ve druhé polovině ledna 2020. Do singlové soutěže melbournského tenisového grandslamu v Melbourne Parku nastoupilo šedesát čtyři hráček splňujících kritéria juniorské kategorie. Obhájkyní titulu byla 17letá Dánka Clara Tausonová, jež se rozhodla do turnaje nezasáhnout.

Vítězkou se stala devátá nasazená Andořanka Victoria Jiménezová Kasintsevová, která ve finále zdolala 17letou Polku Weroniku Baszakovou po třísetovém průběhu 5–7, 6–2 a 6–2. Při svém grandslamovém debutu tak získala první grandslamový titul kariéry a do juniorského kombinovaného žebříčku ITF získala 375 bodů. Jiménezová Kasintsevová, která byla ve 14 letech nejmladší hráčkou v soutěži, se stala historicky prvním grandslamovým šampionem z Andorry.

Jiménezová Kasintsevová otočila nepříznivý vývoj čtyř zápasů ze stavu setů 0–1. Na prahu vyřazení se ocitla ve třetím kole, kdy Italce Melanii Delaiové odvrátila  tři mečboly. V osmifinále již s Američankou Robin Montgomeryovou prohrávala 1–6 a 3–5 na gemy.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

juniorek dvouhra
Juniorský tenis v roce 2020